Ела́н () — племя в составе Нижнебельской группы башкир.

Этноним 
Этноним елан восходит к почитанию тотема змеи. О поклонении части башкир змеям упоминается в записках путешественника X века — Ибн Фадлана:

«Мы видели, как (одна) группа из них поклоняется змеям, (другая) группа поклоняется журавлям…».

Согласно преданиям самих еланцев, их предки — Племя  ябага, — однажды заблудились в пустыне и страдали от жажды. Потом они увидели змею, последовали за ней и вышли к источнику воды. После этого племя стало называть себя елан (йылан).
По другой легенде, общий предок племени был сподвижником пророка Мусы и нес в пустыне изображение бронзового змея. Его потомков тюрки стали называть бакыр-йылан, что значит медный змей.

Родовое подразделение 
Племя елан подразделялось на три рода:
 ЭСКЕ-ЕЛАН (Родовые подразделения: бадрак, елан, кугэрсен, якут).
 ИДЕЛЬ-ЕЛАН (Родовые подразделения: кандры, урнак, байсары).
 КЫР-ЕЛАН (ТЫШКЫ-ЕЛАН) (Родовые подразделения: булэк, искендер, исламгул, кара-кыпсак, куян, тэзэй).
Согласно легенде, в старые времена род йылан включал в себя потомков 5 братьев, тюбы которых назывались: бакыр-йылан, кыргый-кыргыз, кара-узбяк, балта и кугарчин.

Этническая история 
Башкиры племени елан — потомки одного из древнетюркских племен, которое включилось в состав кыпчаков еще на ранней стадии их истории миграции на запад.

По утверждению ряда исследователей, опирающихся на значение этнонима (йылан — змея) и упоминание Ибн-Фадлана о поклонении древних башкир змеям, племя елан относится к числу древнейших образований на территории Башкортостана.

Этнограф Р. Г. Кузеев связывает происхождение еланцев с кипчакскими племенами, аргументируя это временем их совместной миграции в Приаралье в домонгольский период и тем, что еланские тамги, их структура, явно кипчакского типа. Еланцы, соседи киргизов и канлинцев в долине Белой, были тесно связаны с ними и с кыпчаками как временем миграции в Приуралье (XIII—XIV вв.), так и предшествующей историей в Дешт-и-Кипчаке.

В. В. Бартольд в рецензии на книгу И. Маркварта писал о том, что в период пребывания кыпчаков на Алтае они потерпели поражение от народа змей (джилан), а позднее смешавшись с этим народом, разгромили огузов и печенегов и все вместе устремились против Византии:«Византийские известия дополняются рассказом армянского историка Матвея Эдесского о событиях 499 г. армянской эры (1050 г. н. э.), когда какой-то „народ змей“ разбил „светловолосых“, а те разбили узов и печенегов, после чего все вместе выступили против страны ромеев».

Также имеется сообщение в «Сокровенном сказании», что древние кыпчаки жили на Алтае в долине «Чжи-лян» (китайская транскрипция тюркского Джилан змея).

Г. Е. Грумм-Гржимайло предполагает, что у этнических истоков племен змей находятся динлины.

По преданиям еланцев, их предки пришли в Приуралье со стороны Волги или Крыма.

Б. А. Муратов часть еланских башкир связывает по происхождению с западно-сарматскими племенами роксолан и массагет-аланами.

После создания кантонной системы управления башкирами, единство еланцев поддерживалось в рамках тариката «Асфандия».

Согласно В. В. Ушницкому, племя елан по происхождению связано с кимаками. Предполагается, что кимаки могли иметь тайное, секретное название, которое являлось тотемическим символом. Этим именем могло быть обозначение змеи — джилан или йылан. Подразделение башкирских кыпчаков елан принято связывать с джиланами или йыланами. При этом в отношении кимаков рядом авторов аргументирована версия монгольского происхождения.

Расселение 

Согласно устному преданию предки башкир-еланцев пришли на берега реки Быстрый Танып из местности Ташлы-куль (каменное озеро), а в местность Ташлы-куль переселились из пустыни, перейдя реку, делившуюся на 16 рукавов. По легенде, до переселения еланцев на берега реки Танып, там обитали великаны алпы, а местная страна называлась Хулмат. Но с приходом рода елан алпы спрятались под землю или ушли на север. 
Первым поселением еланцев на  Башкортостана стал аул Иски-йорт близ современного села Кузбаево Бураевского района Республики Башкортостан. Там же, на горе Йылан-тау на берегу Таныпа, находилось особое урочище — Фарким. Там в старину зажигали костры и бросали в огонь куски мяса. Смысл традиции не сохранился.

Пять братьев из Иски-юрта расселились, и их потомки основали все аулы еланцев. Территория первоначального расселения братьев и их семейств получила название Иски-йылан. По легенде, еланцы на Таныпе отразили нападение ногаев, после чего расселились и на левом берегу реки Белой.
Вотчинные земли племени елан не раз подтверждались жалованными или сберегательными грамотами (в 1574, 1626, 1658, 1685, 1753, 1766 и 1793 годах) от царских правительств.

В «Описании башкирских волостей», составленном Уфимской провинциальной канцелярией в 1730 году, о территориальном расположении земель еланских волостей сказано следующее: «Волость Ички-Иланская по Белой реке и по Базе реке, леса и степи; волость Тышкы-Иланская в Базинских и в Икских вершинах и по другим речкам, леса и степи; волость Иланская, что писано выше сего, и Ички-Иланская, обе в одних урочищах».

В конце XVIII—XIX вв. земли еланцев в административном отношении входили в состав Белебеевского, Бирского и Бугурусланского уездов, а в период кантонной системы управления — в 5-й (10-й, 11-й) и 10-й (12-й, 13-й) башкирские кантоны.

В настоящее время на еланских землях расположены Бураевский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Илишевский, Туймазинский, Чекмагушевский, Шаранский, Янаульский и другие районы Башкортостана.

Современность 
27 февраля 2013 года в селе Ермекеево состоялся съезд башкир рода Елан, на котором был выбран совет и глава рода.

См. также 
 Яркей Янчурин

Примечания

Литература 
 Елан //Башкортостан: краткая энциклопедия. Уфа, 1996.
 Камалов А. А., Камалова Ф. У. Атайсал. Уфа, 2001.
 Кузеев Р. Г. Происхождение башкирского народа. М., Наука, 1974.
 Янгузин Р. З. Башкирские племена. Уфа: Китап, 1992.
 Мухтаров Я. Г. Ялан Яркей и его потомки. — Уфа, 1999.
 Яппаров Х. М. Наше шежере. — Уфа: Китап, 1999. — 272 с.

Ссылки

Видеозаписи 
 
 История башкирских родов: Елан. Ч.1
 История башкирских родов: Елан. Ч.2
 История башкирских родов: Елан. Ч.1
 История башкирских родов: Елан. Ч.2

Башкирские племена
Этносы тюрко-монгольского происхождения